Starków – osiedle w Szczecinie
2 miejscowości w Polsce: 
 Starków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Kłodzko 
 Starków – wieś w woj. lubuskim, w pow. słubickim, w gminie Rzepin
 Starków – przysiółek wsi Gorzupia w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Krotoszyn

Zobacz też: Starkowo